42. појединачни шампионат Совјетског Савеза у шаху одржано је од 30. новембра до 23. децембра 1974 год. у Лењинграду. Прво место су поделили Александар Бељавски и Михаил Таљ. 

Финалном турниру су предходила два турнира. Први је био квалификациони турнир одржан Даугавпилсу, 10-30.јуна.1974, који је игран по швајцерском систему са 64 учесника. Други је био турнир прве лиге, игран у Одеси, 4-27.октобра.1974 год. То су били турнири за пласман на финални турнир.

Турнирска табела 

Average Elo: 2529 <=> Cat: 12 gm = 9.00 m = 6.00

Референце 

Првенства СССР у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1974.